

Кірова — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Кірова — селище, Світлоярський район, Волгоградська область